Chotovice, comune del distretto di Česká Lípa, nella regione di Liberec
Chotovice, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
Choťovice, comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale